3 miejscowości w Polsce: 
 Piotrkówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Krzczonów 
 Piotrkówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Piotrkówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice 
oraz
 Piotrkówek – dzielnica Niemczy

Zobacz też: Piotrkowo, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały